Groß-Engersdorf är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Mistelbach och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Wien. Groß-Engersdorf ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Groß-Engersdorf är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Groß-Engersdorf. Runt Groß-Engersdorf är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Klosterneuburg,  km väster om Groß-Engersdorf. 

Trakten runt Groß-Engersdorf består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Niederösterreich